Мі́зін () — російське прізвище. Жіноча форма — Мізіна.

Відомі носії 
 Мізін Михайло Григорович (нар. 1973) — радянський і український бадмінтоніст і тренер, чемпіон України 2003—2006 років, заслужений тренер України (2008)
 Мізін Сергій Григорович (нар. 1972) — український футболіст та тренер, заслужений майстер спорту України (1993), колишній гравець збірної України
 Мізін Віктор Іванович (1944—1999) — радянський актор театру і кіно